Terriera — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1970 року.

Класифікація 
До роду Terriera відносять 36 видів:

Примітки

Джерела 

 Eriksson, B. 1970. On Ascomycetes on Diapensiales and Ericales in Fennoscandia. 1. Discomycetes. Symbolae Botanicae Upsalienses. 19(4): 1-71 - P. 58.

Леоциоміцети
Роди грибів